Zeichen (von ) steht für:
 Schriftzeichen, die Grundeinheit der Schrift
 ein Schild (Zeichen) als Hinweiszeichen
 Zeichen, ein Grundelement der Kommunikation
 Unterschrift
 typisches Anzeichen für eine bestimmte Erkrankung oder Störung, siehe Symptom

geographische Objekte:
 Zeichen (Stadt Wehlen), Ortsteil der Stadt Wehlen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Zeitschriften:
 Zeichen (Zeitschrift), Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser. Über Aspekte der Gebärdensprache und der Gehörlosengemeinschaft
 Zeichen (Zeitschrift, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste), Zeitschrift der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
 das zeichen, Monatszeitschrift der Pallottiner

Filme:
 Polizeiruf 110: Das Zeichen, deutscher Kriminalfilm (2004)
 Signs – Zeichen, US-amerikanischer Science-Fiction-Film (2002)

Siehe auch: